Kompandor to urządzenie do zmiany dynamiki transmisji, stanowiące zespół składający się z kompresora umieszczonego na początku toru i ekspandera umieszczonego na końcu toru.

Urządzenia elektroniczne